Runsa kan avse: 

Runsa slott – en slottsliknande herrgård i Upplands Väsby kommun, Stockholms län
 Runsa fornborg – en fornborg på en bergsudde i Mälaren intill herrgården
 Runsa skeppssättning – en skeppssättning i Eds socken i Upplands Väsby kommun